

Astronomia 
 Cratere Lind – cratere sulla superficie di Venere

Persone 
 Björn Lind (1978) – sciatore svedese
 Carl Johan Lind (1883-1965) – atleta svedese
 Caroline Lind (1982) – canottiera statunitense
 Caroline Lind (1994) – cantante danese
 Daniel Lind Lagerlöf (1969-2011) – regista svedese
 Don Lind (1930-2022) – astronauta statunitense
 Emily Alyn Lind (2002) – attrice statunitense
 Espen Lind (1971) – cantautore e produttore discografico norvegese
 Eva Lind (1966) – soprano austriaco
 Folke Lind (1913-2001) – calciatore svedese
 Heather Lind (1983) – attrice statunitense
 James Lind (1716-1794) – medico scozzese
 Jenny Lind (1820-1887) – soprano svedese
 Johanna Lind (1971) – modella e conduttrice televisiva svedese
 John Lind (1854-1930) – politico statunitense
 Natalie Alyn Lind (2000) – attrice statunitense
 Peter Lind Hayes (1915-1998) – attore e compositore statunitense
 Sven Ivar Lind (1902-1980) – architetto svedese

Geografia

Austria 
 Kleblach-Lind – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Lind – frazione di Sankt Veit in der Südsteiermark, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Lind – frazione di Scheifling, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Lind – frazione di Spielberg, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Lind – quartiere di Villaco, città statutaria (Carinzia)
 Lind im Drautal – ex comune ora frazione di Kleblach-Lind, comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Lind ob Velden – frazione di Velden am Wörther See, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)

Germania 
 Lind – comune nel circondario di Ahrweiler (Renania-Palatinato)
 Lind – comune nel circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Lind – quartiere di Colonia, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Lind – ex comune ora frazione di Oberviechtach, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Lind – frazione di Zirndorf, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Iran 
 Lind o Līnd – località nella provincia di Savadkuh (Mazandaran)

Stati Uniti d'America 
 Lind – comune nella contea di Adams (Washington)
 Lind – comune nella contea di Waupaca (Wisconsin)

Pagine correlate 
Jenny Lind (disambigua) – pagina di disambiguazione
Linde – pagina di disambiguazione
Lint (disambigua) – pagina di disambiguazione